Беднарек — фамилия.
 Беднарек, Кеннет (род. 1998) — американский легкоатлет.
 Беднарек, Сильвестер (род. 1989) — польский легкоатлет, специализирующийся в прыжке в высоту.
 Беднарек, Томаш (род. 1981) — польский теннисист, специализирующийся на игре в парном разряде.
 Беднарек, Филип (род. 1992) — польский футболист, вратарь.
 Беднарек, Ян (род. 1996) — польский футболист.

Составные фамилии 
 Беднарек-Каша, Агнешка (род. 1986) — польская волейболистка, центральная блокирующая клуба «Хемик» (Полице) и сборной Польши.
 Жебровская, Эльжбета (выступала как Эльжбета Беднарек) (1945—2021) — польская легкоатлетка, чемпион Европы, участница Олимпийских игр.